В теории графов полная раскраска — это противоположность гармонической раскраске в том смысле, что это раскраска вершин, в которой каждая пара цветов встречается по меньшей мере на одной паре смежных вершин. Эквивалентно, полная раскраска — это минимальная раскраска, в том смысле, что её нельзя преобразовать в правильную раскраску с меньшим числом цветов путём слияния двух цветов. Ахроматическое число ψ(G) графа G — это максимальное число цветов среди всех полных раскрасок графа G.

Теория сложности
Нахождение ψ(G) является задачей оптимизации. Проблема разрешимости для полной раскраски может быть сформулирована как:

ДАНО: Граф  и положительное целое число 
ВОПРОС: Существует ли разбиение множества вершин  на  или более непересекающихся множеств  таких, что каждое  является независимым множеством для  и таких, что для каждой пары различных множеств  независимым множеством не является.

Определение ахроматического числа является NP-трудной. Определение, не будет ли ахроматическое число больше заданного числа является NP-полной, как показали Янакакис и Гаврил (Yannakakis, Gavril) в 1978 году путём преобразования из задачи поиска минимального наибольшего паросочетания.

Заметим, что любая раскраска графа с минимальным числом цветов должна быть полной раскраской, так что минимизация числа цветов полной раскраски является просто переформулировкой стандартной задачи раскраски графа.

Алгоритм
Оптимизационная задача допускает аппроксимацию с гарантированной эффективностью .

Специальные случаи графов
Задача определения ахроматического числа остаётся NP-полной также для некоторых специальных классов графов:
двудольные графы,
дополнения двудольных графов (то есть, графы, не имеющие независимого множества с более чем двумя вершинами), кографы, интервальные графы и даже деревья.

Для дополнений деревьев ахроматическое число может быть вычислено за полиномиальное время. Для деревьев можно задачу аппроксимировать с постоянным коэффициентом.

Известно, что ахроматическое число n-мерного графа гиперкуба пропорционально , но точная константа пропорциональности не известна.

Примечания

Ссылки
 A compendium of NP optimization problems 
 A Bibliography of Harmonious Colourings and Achromatic Number by Keith Edwards

Теория графов
Раскраска графа